Dammendorf ist der Name folgender Orte:

 Dammendorf (Grunow-Dammendorf), Ortsteil der Gemeinde Grunow-Dammendorf, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Dammendorf (Landsberg), Ortsteil der Gemeinde Landsberg, Saalekreis, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Damendorf